В данном списке представлена информация о футболистках, забивших 100 и более голов на уровне национальных сборных. Наибольшую вероятность забить данное количество мячей имеют игроки, выступающие на позиции нападающего — они находятся ближе всего к воротам соперника. Карьера в сборной приведённых в списке игроков обычно длится более 10 лет. Все футболистки, попавшие в данный список, хотя бы частично были задействованы на позиции нападающего в какой-либо период своей игровой карьеры. Также список демонстрирует наиболее результативных футболисток в истории своих стран.

Список футболисток, забивших 100 и более голов за сборную 
Первым игроком, достигшим отметки в 100 забитых мячей в составе сборной стала итальянка . Мия Хэмм стала самой молодой футболисткой, забившей 100 голов за сборную — на тот момент ей было 26 лет и 185 дней. Большинство из приведённых в списке игроков в течение большей части карьеры играли исключительно на позиции форварда. Кристин Лилли и Мишель Экерс являются одними из тех, чьей профильной позицией является место полузащитника. В среднем все футболистки в списке забивали более одного гола каждые три матча. Список не включает голы, забитые в серии послематчевых пенальти. Имена действующих игроков выделены жирным шрифтом.

Количество игроков по странам

Количество игроков по конфедерациям

См. также 
 
 Список футболистов, забивших 50 и более голов за национальную сборную
 Список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за национальную сборную

Примечания 

Списки футболистов по сборным